Жан Бати́ст Эми́ль (Эрне́ст) Ламбо́тт (; 1832—1905) — бельгийский миколог и врач.

Биография 
Жан Батист Эмиль Ламботт родился в 1832 году.

Ламботт преподавал в государственном учительском колледже в Вервье, также занимался врачеванием. В свободное от работы время изучал микологическую флору Бельгии. В 1880 году он издал трёхтомную книгу Flore mycologique belge, в 1886 и 1889 выпустил объёмные дополнения к ней, в которые включил иллюстраций и дополнительные описания родов и видов грибов.

4 мая 1905 года Ламботт скончался.

Гербарные образцы, собранные Ламботтом, имеются в Национальном ботаническом саду Бельгии в Мейсе (BR).

Некоторые научные работы 
 Lambotte, J.B.É. (1880). Flore mycologique belge. 3 vols.

Роды грибов, названные в честь Ж. Б. Э. Ламботта 
  [= ]

Примечания

Литература 
 
 

Микологи Бельгии